Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі пару Татьяна Гарбін і Надія Петрова з рахунком 6–1, 3–6, 10–3.

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (чемпіонки)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (1-ше коло)
  Аліса Клейбанова /  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Анна-Лена Гренефельд /  Ваня Кінґ (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
Main Draw Doubles 

Medibank International 2010
Тур WTA 2010